Foston (Lincolnshire)
 Foston (Yorkshire du Nord)